Plosjtsjad 1905 goda (Jekaterinenburg)
Plosjtsjad 1905 goda (metrostation)